Haitzinger ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Haitzinger (1827–1891), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Horst Haitzinger (* 1939), deutsch-österreichischer Karikaturist
 

Siehe auch:
 Haizinger
 Heitzinger